Il doppio del torneo di tennis Slovak Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Tomáš Cibulec e Jaroslav Levinský che hanno battuto in finale Chris Haggard e Miša Zverev 6-4, 2-6, [10-8].

Teste di serie 

 Tomáš Cibulec /  Jaroslav Levinský (Campioni)
 Michal Mertiňák /  Petr Pála (quarti di finale)

 James Auckland /  Ross Hutchins (quarti di finale)
 Jean-Claude Scherrer /  Lovro Zovko (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Slovak Open 2007